Maurício Waldman (São Paulo, 1955. december 2. –) lengyelországi zsidó-olasz származású brazil tanár. Tanulmányait a São Pauló-i egyetemen végezte. Rengeteg publikációt jelenített meg, főleg környezetvédelmi témákban.

Források 

1955-ben született személyek
Zsidó származású brazilok
Lengyel származású brazilok
Zsidó származású lengyelek
Brazíliai zsidók
São Pauló-iak
Olasz származású brazilok
Lengyel pedagógusok
Élő személyek